Cekanowo peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Mazovie
 Cekanowo, village de la gmina de Bielsk
 Cekanowo, village de la gmina de Słupno

Homonymie de toponyme